Hollandale (Minnesota)
 Hollandale (Mississipí)
 Hollandale (Wisconsin)